Greenbrier peut désigner :

 la Greenbrier, une rivière américaine ;
 le Calcaire de Greenbrier, une formation calcaire ;
 Greenbrier, une municipalité du Tennessee ;
 Greenbrier, une municipalité de l'Arkansas ;
 le comté de Greenbrier, un comté en Virginie-Occidentale ;
 The Greenbrier, un complexe hôtelier de Virginie-Occidentale.